Юсуф Рабиев (род. 24 мая 1979 года) — таджикский футболист, нападающий клуба «Парвоз». В 2004—2013 годах выступал за национальную сборную Таджикистана.

Клубная карьера 
С 1998 по 2001 год Юсуф выступал за душанбинский «Варзоб», который тогда был флагманом таджикского футбола. В середине 2001 года он перешёл в команду «Регар-ТадАЗ», с которой в четвёртый раз стал чемпионом страны. С 2004 по 2007 год Юсуф выступал за клуб из Бободжон Гафурова. Сезон-2008 он провёл в двух командах: первую часть отыграл за «Вахш», а вторую — за «Худжанд» и стал лучшим футболистом года. Затем Юсуф стал игроком «Истиклола», в котором был лидером и капитаном команды. В сезоне 2010 он забил тридцать голов, стал чемпионом, лучшим бомбардиром и футболистом года. В следующем сезоне своими голами Юсуф снова помог «Истиклолу» завоевать чемпионство. В 2013 году он ушёл в «Худжанд», а ещё через сезон вернулся в состав «Парвоза».

Карьера в сборной 
За национальную сборную Таджикистана выступал в 2004—2013 годах, провёл сорок матчей и забил пятнадцать голов. В составе сборной он в 2006 году становился обладателем кубка вызова АФК.

Достижения

Командные 
 «Варзоб»
 Чемпион Таджикистана (3): 1998, 1999, 2000
 Обладатель кубка Таджикистана (2): 1998, 1999

 «Регар-ТадАЗ»
 Чемпион Таджикистана (1): 2001
 Обладатель кубка Таджикистана (1): 2001

 «Авиатор»/«Парвоз»
 Обладатель кубка Таджикистана (2): 2004, 2007

 «Худжанд»
 Обладатель кубка Таджикистана (1): 2008

 «Истиклол»
 Чемпион Таджикистана (2): 2010, 2011
 Обладатель кубка Таджикистана (2): 2009, 2010

 Сборная Таджикистана по футболу
 Обладатель кубка вызова АФК (1): 2006

Личные 
 Лучший футболист Таджикистана (2): 2008, 2010
 Лучший бомбардир чемпионата Таджикистана (2): 2010, 2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль на National Football Teams 
 

Футболисты Таджикистана
Игроки сборной Таджикистана по футболу
Игроки ФК «Варзоб»
Игроки ФК «Регар-ТадАЗ»
Игроки ФК «Парвоз»
Игроки ФК «Хатлон»
Игроки ФК «Худжанд»
Игроки ФК «Истиклол»